Tjomkino () ist ein russischer Ortsname:
 Tjomkino (Smolensk), Stadt in der Oblast Smolensk
 Tjomkino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Mertensdorf, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen)